11. Светски куп у одбојци за жене је био одржан у Јапану од 4. до 18. новембра 2011. Ово је било прво квалификационо такмичење за одбојкашице за Олимпијске игре 2012. 
Пласман на Олимпијске иге су обезбедиле три првопласиране репрезентације: Италија, Сједињене Америчке Државе и Кина.

Систем такмичења 
На Светском купу 2011. је учествовало 12 репрезентација. Учествовали су победници 5 континенталних првенстава (Европа, Азија, Северна Америка, Јужна Америка и Африка), 4 вицешампиона са истих такмичења (изабрана по ФИВБ рангирању), земља домаћин и две репрезентације које су добиле специјалну позивницу.

Играло се по једностуком бод систему (свако са сваким једну утакмицу).

Три првопласиране екипе су се квалификовале за Олимпијске игре у Лондону.
Систем такмичења је био следећи:
Кола 1 + 2 (30 утакмица, 5 дана): 12 екипа је подељено у две групе (Група A и Група B)
Кола 3 + 4 (36 утакмица, 6 дана): екипе настављају да играју против екипа из друге групе.

ФИВБ рангирање за другопласиране екипе (од 15. јануара 2011.)

Дворане

Резултати

1. коло 
 4-6. новембар 2011.

Хирошима Сан Плаца

Дворана Бели прстен

2. коло 
 8-9. новембар 2011.

Хирошима Сан Плаца

Градска спортска дворана Тојама

3. коло 
 11-13. новембар 2011.

Спортска дворана Префектуре Хокаидо

Момотаро арена

4. коло 
 16-18. новембар 2011.

Национална спортска дворана Јојоги

Метрополитска спортска дворана Токија

Коначан пласман

Појединачне награде 
 Најкориснија играчица:   Каролина Костагранде

 Најбољи поентер:   Бетанија де ла Круз

 Најбољи нападач:   Дестине Хукер

 Најбољи блокер:   Кристијан Фирст

 Најбољи сервер:   Бетанија де ла Круз

 Најбољи техничар:   Јошие Такешита

 Најбољи примач:   Фабијана де Оливеира

 Најбољи дизач:   Јуко Сано

 Најбољи либеро:   Јие-Јун Јам

Састав победничких екипа

Види још 
 Светски куп у одбојци 2011.

Спољашње везе 
  Званични сајт

Светски куп у одбојци за жене
Одбојка у Јапану
Одбојка у 2011.